Чжань Юаньдин (, ; 7 октября 1988, Гонконг) — гонконгская футболистка и футбольный тренер.

Биография 
Родилась 7 октября 1988 года в Гонконге.

В 2010 году окончила Китайский университет Гонконга по специальности география. Позднее получила степень магистра спортивной науки и управления здравоохранением.

Карьера игрока 
Увлеклась футболом из-за любви к игре Дэвида Бекхэма.

С 2007 по 2013 год играла за клуб «».

С 2008 по 2013 год выступала за сборную Гонконга.

Карьера тренера 
В 2012—2013 годах была тренером в клубе «».

В сезоне 2014/15, работая в качестве тренера, выиграла юношеский чемпионат Гонконга (до 18 лет) с командой «Гонконг Пегасус».

«Истерн» 
В июле-декабре 2015 года работала в тренерском штабе мужского футбольного клуба «Истерн», выступающего в . 8 декабря 2015 года была назначена главным тренером команды. 27-летняя Чжань стала первой женщиной, возглавившей мужской клуб высшего дивизиона чемпионата Гонконга. В сезоне 2015/16 «Истерн» стал чемпионом Гонконга. Чжань Юаньдин стала первой в мире женщиной-тренером, которая выиграла высший дивизион мужского чемпионата по футболу (за это достижение внесена в Книгу рекордов Гиннесса). Была признана тренером года (2016) в Гонконге. Также признана женским тренером года (2016) АФК. В феврале 2017 года стала первой женщиной, возглавляющей команду в Лиге чемпионов АФК. В сезоне 2016/17 клуб занял 2-е место в чемпионате. В мае 2017 года покинула свой пост. В июле 2017 года стала тренером команды. 19 июля 2018 года снова стала главным тренером команды. 4 февраля 2019 года покинула свой пост.

В 2019 году возглавила женскую сборную Китая для девушек до 16 лет. В сентябре 2019 года с этой командой завоевала бронзовые медали , но не смогла получить путёвку на .

Достижения

В качестве тренера 
Истерн
 Чемпион Гонконга: 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата Гонконга: 2016/17
 Тренер года в Гонконге: 2016
 Женский тренер года АФК: 2016

Тренерская статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 18 июня 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Истерна»

Футболистки Гонконга
Игроки женской сборной Гонконга по футболу
Футбольные тренеры Гонконга
Тренеры ФК «Истерн»
Тренеры ЖФК «Хайнань Цюнчжун»
Тренеры ЖФК «Цзянсу»
Выпускники Китайского университета Гонконга